Перекрёстки () — мексиканский 68 серийный телесериал 1994 года телекомпании Televisa.

Сюжет 
Очаровательная Патрисия познакомилась со своим будущим женихом Сезаром Августо при не слишком романтических обстоятельствах - проезжая мимо на машине, он основательно забрызгал её грязью. Зато потом романтики в жизни девушки будет предостаточно, так же, как и страданий...

Создатели телесериала

В ролях 
 Мариана Леви† — Патрисия Альварес Гонсало
 Ариэль Лопес Падилья — Сесар Аугусто Хименес и Сиснерос Бернистай
 Маргарита Гралия — Эмма Уллоа де Хименес у Сиснерос
 Роберто Вандер — Амбросио Хмменес у Сиснерос Валенсия
 Кармен Амескуа — Моника Валье де Гарсия
 Октавио Галиндо — Педро Альварес
 Роса Мария Бьянчи — Алисия «Лича» Фернандес де Альварес 
 Хавьер Гомес — Марио Сантандер
 Одисео Бичир — Орландо Солес
 Исабель Андраде — Селия Альварес де Солес
 Эктор Крус Лара — Рейнальдо Альварес
 Норма Ласарено — Хиджи Думонт
 Тания Хельфготт — Валерия Думонт
 Арат де ла Торре — Рубен Солес
 Эдуардо Ривера — Диего Аранда
 Херардо Мургия — Мануэль Бургос Уллоа 
 Марикрус Нахера — Эльса
 Дасия Аркарас — Марилу
 Лаура Форастиери — Габи Моралес
 Луис Хавьер — Леонсио Саласар
 Гастон Тусет — доктор Стив Миллер
 Мерседес Мольто — Жаклин «Жаке» 
 Марта Наварро — Сильвия Маркес
 Ракель Панковски — Инес Фернандес
 Давид Ренкорет — Рафаэль Моралес Диас
 Луси Товар — Росио Наварро
 Ева Прадо — Хулия Арагон
 Монтсеррат Гальоса — Элентита Альварес
 Рехина Торне — Катия
 Рикардо Блюме — Олегарио Ногуере
 Ильда Агирре — Лилия
 Моника Санчес — Лусия
 Ванесса Анхерс — Одетте
 Джанет Пинеда — Анита Валье
 Маркос Вальдес — Карлос Марчанд
 Рауль Аскенаси — Перес
 Марио Карбальидо — Хуан Эдуардо Линарес
 Ханет Руис — Сандра Эспиноса
 Паулина Ласарено† — Марисоль
 Клаудия Абрего — Дженнифер
 Барбара Корсега — Дульсе Мария
 Клара Мария Диар — Луиса Аранда
 Сурия Макгрегор — Ольга Бургос
 Эрик дель Кастильо — Роберто
 Патрисия Лукин — Лусита
 Клаудия Каньедо — Хуанита
 Карлос Эспиноса — Хосе
 Тео Тапия — Херардо
 Рикардо Вера — Рамирес
 Анита Клески — медсестра
 Роландо Валенсуэла
 Джон Кнукей
 Давид Гусман
 Ренато Мунстер
 Клаудия Кампос
 Грасиэла Эстрада
 Франсиско Фандино
 Рубен Моралес
 Марио Прудомме
 Дарвин Солано
 Нельсон Веласкес
 Элиас Рубио
 Мануэль Бенитес

Административная группа 
 оригинальный текст: Хосе Антонио де Соуса
 либретто: Сильвия Гутьеррес
 телевизионная версия: Химена Суарес, Рикардо Техеда
 музыкальная тема заставки: Te amo, Caminos Cruzados
 вокал: Мариана Леви, Дульсе
 композитор: Франко де Вита
 режиссёр-постановщик и продюсер: Эрвал Россану

Дубляж на русский язык 
На русский язык телесериал озвучен и показан на телеканале 2х2 в 1996 году. Роли озвучивали Михаил Черняк и Мария Кузнецова.

Ссылки 
 Подробная информация.
 Краткая информация.

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Мексики 1994 года
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы на испанском языке